Hildebrand kan avse två svenska släkter:

Hildebrand (adlig släkt)
Hildebrand (borgerlig släkt)